Список свят Іспанії включає в себе як державні, так і релігійні (католицькі), а також регіональні свята. Відповідно до іспанського законодавства, на загальнодержавному рівні встановлено дванадцять святкових днів, серед яких: 
державні
Національний день (12 жовтня),
День Конституції (6 грудня), 
суспільні 
Новий рік (1 січня), 
1 травня,
Різдво (25 грудня), 
встановлені договором 1979 зі Святим Престолом (Конкордат)
Успіння (15 серпня), 
Усіх святих (1 листопада), 
Непорочного Зачаття (8 грудня), 
Страсна п'ятниця, 
Богоявлення (6 січня), 
День святого Йосипа (19 березня) та 
Чистий четвер. 
Якщо одне чи кілька свят збігаються з неділею, наступний день (понеділок) оголошується вихідним. Проте, зважаючи на ту обставину, що Іспанія є хоч і унітарною, але глибоко децентралізованою країною, кожна з її складових (17 автономних спільнот та 2 автономних міста) встановлють власний перелік свят в межах, відведених загальним законодавством. Як правило, автономні спільноти та автономні міста також встановлють 12 свят на рік, ще два встановлюються на рівні муніципалітетів. Із загальнодержавного переліку можуть бути замінені на традиційні для цих автономій:
 День св. Йосипа 19 березня на День Апостола Якова (в Іспанії - Сантяго) 25 липня, або не буде святом жодного з них;
 Богоявлення 6 січня
 Чистий четвер
 Понеділок (понеділки), оголошені вихідними після свята в неділю (у цьому випадку недільне свято не включається у перелік 12 свят автономії).
Зазвичай всі автономії не замінють свято Боявлення та більшість - Чистий четвер. Кожна автономія має щонайменше одне власне свято, деякі традиційно можуть включати до чотирьох свят, хоча іноді можливості для заміни обмежені, тож в окремі роки деякі усталені місцеві свята залишаються робочими днями, або, випадаючи в неділю, не призводять до вихідного понеділка, і не включаються у перелік свят.
Список свят, які можуть бути замінені, може бути змінений щороку, залежно від конфігурації вихідних. Для 2022 року свята показані в таблиці нижче

Свята Іспанії: місцеві та загальнодержавні 

Коли свято припадає на вівторок або четвер, люди часто беруть вихідний на понеділок або п’ятницю відповідно і таким чином створюють довгі вихідні — пуенте.

Примітки

Джерела 
 
 

Культура Іспанії
Свята за країною
Свята Іспанії